Квак (прізвище), Квак (кор. 곽) — корейське прізвище.
 Квак (Nycticorax nycticorax) — птах родини чаплевих.
 Квак (рід) (Nycticorax) — рід птахів родини чаплевих (Ardeidae).
 23324 Квак (23324 Kwak) — астероїд головного поясу.